Dong-gu kan verwijzen naar de volgende Zuid-Koreaanse stadsdelen:
 Dong-gu (Busan)
 Dong-gu (Daegu)
 Dong-gu (Daejeon)
 Dong-gu (Gwangju)
 Dong-gu (Incheon)